Le Dossier santé Québec est le projet et le résultat de l'informatisation et de la mise en ligne à accès restreint des dossiers médicaux des Québécois.

Références 

Santé au Québec
Internet au Québec
Informatique médicale